Минулорічна чемпіонка Елізе Мертенс поступилася в другому колі Юлії Путінцевій.

Перемогла в турнірі Орина Соболенко, здолавши в фіналі Петру Квітову з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні тенісистки
Вісім тенісисток із найвищим рейтингом починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузерки

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання

Зовнішні посилання
Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

Qatar Total Open - Singles
Qatar Ladies Open
2020 у катарському спорті